Als Wembley-Elf werden im Fußball Mannschaften bezeichnet, die im englischen Wembley-Stadion in London hervorragende Leistungen geboten haben:

 Die ungarische Nationalmannschaft von 1953, die erstmals die englische Nationalmannschaft auf der Insel besiegte.
 Die englische Nationalmannschaft von 1966, die dort Weltmeister wurde.
 Die deutsche Nationalmannschaft von 1972, die dort erstmals auf englischem Boden gegen England gewann.